Rathausviertel heißen folgende geographische Objekte:
 Rathausviertel (Linz), statistischer Bezirk von Linz, Oberösterreich
 Rathausviertel (Wien), die Häuser um das Rathaus an der Ringstraße in Wien